Бо́ржек До́чкал (; ) — чешский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Чехии.

Клубная карьера 
Дочкал начал заниматься футболом в юношеской академии клуба «Богемии» из города Подебрады.

«Славия» Прага 
В 10 лет Дочкал попал в академию пражской «Славии», где прошёл через молодёжные команды всех возрастов. Его дебют состоялся в матче против «Кладно». Свой первый мяч за основную команду забил в матче против «Теплице».

«Слован» Либерец 
Зимой 2008 Дочкал на правах аренды перешёл в другой чешский клуб, «Слован», где несколько месяцев спустя подписал полноценный контракт.

Сезон 2010/11 Дочкал провёл на правах аренды в турецком клубе «Коньяспор».

«Русенборг» 
В августе 2011 года после яркого выступления на молодёжном чемпионате Европы 2011 Дочкал подписал долгосрочный контракт с норвежским клубом «Русенборг». В своей первой игре он помог «Русенборгу» одержать победу над «Мольде» со счётом 3:1, отдав одну голевую передачу. Всего в розыгрыше Лиги Европы 2012/13 он забил 7 мячей в 12 матчах (6 мячей в 7 матчах отборочных раундов включая раунд плей-офф).

«Спарта» Прага 
По окончании сезона 2012/13 перешёл в пражскую «Спарту».

Клубная статистика

Международная карьера 
На молодёжном чемпионате Европы 2011 Дочкал был одним из ключевых игроков в составе сборной Чехии, которая дошла до полуфинала.

14 ноября 2012 Дочкал дебютировал за сборную Чехии в товарищеском матче против Словакии и в этом же матче забил свой первый гол за сборную.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 «Славия (Прага)»
 Вице-чемпион Чехии: 2006/07

 «Слован (Либерец)»
 Третье место чемпионата Чехии: 2008/09

 «Русенборг»
 Третье место чемпионата Норвегии: 2011

 «Спарта (Прага)»
 Чемпион Чехии: 2013/14
 Обладатель Кубка Чехии: 2013/14, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Чехии: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Спарты»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на официальном сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Кладно»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Хэнань Суншань Лунмэн»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»